Флен-Нев-Еглі́з, Флен-Нев-Еґліз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на захід від Парижа, 45 км на захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 54 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 158,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Флен-Нев-Егліз на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Флен-Нев-Егліз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін